Corcón puede referirse a:
 el nombre común de la planta Juglans regia;
 el nombre común del pez Mugil cephalus.